Акулина:

 Акулина — русское женское имя латинского происхождения.
 Акулина — оперетта И. Н. Ковнера
 Акулина — карточная игра.

См. также 
 Акулина Гречишница — у восточных славян календарный праздник 13 июня (26 июня), когда празднуется память святой Акилины.
 Акулина Ивановна